Константин Степанович Усенко (1920—2004) — советский лётчик бомбардировочной авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (5.11.1944).Полковник.

Биография 

Константин Усенко родился 20 апреля 1920 года в посёлке Поповка (ныне — Заречное Лиманский район Донецкой области Украины). После окончания химического техникума работал техником на Славянском химическом заводе, работу совмещал с учёбой в аэроклубе. 

В 1938 году Усенко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков.

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Уже за боевые заслуги первых месяцев войны Усенко был представлен к званию Героя Советского Союза, однако оно затерялось. В дальнейшем участвовал в боях в Заполярье, боях под Ленинградом. К сентябрю 1944 года гвардии капитан Константин Усенко командовал эскадрильей 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота. К тому времени он совершил 95 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками», гвардии капитан Константин Усенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5048.

После окончания войны Усенко продолжил службу в военно-морской авиации. В 1947 окончил Высшие офицерские курсы авиации ВМФ. В 1953 году он окончил Военно-морскую академию. В 1960 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал и работал в Симферополе. Активно занимался общественной деятельностью, был председателем Симферопольского городского Совета ветеранов. На выборах городского головы Симферополя 2002 года поддерживал кандидатуру Валерия Ермака.

Скончался 3 мая 2004 года, похоронен на симферопольском кладбище «Абдал».

Награды 
 Герой Советского Союза (5.11.1944)
 Орден Ленина (5.11.1944)
 Два ордена Красного Знамени (30.04.1944, 24.10.1944)
 Орден Ушакова 2-й степени (19.04.1945)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (6.11.1943, 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (5.11.1954)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Другие медали СССР
 Орден Богдана Хмельницкого (Украина, 14.10.1999)

Примечания

Литература 
 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. — : Лениздат, 1970.
 В небе — лётчики Балтики. — Таллин: Ээсти раамат, 1974.
 
 Цупко П. И. Пикировщики. — : Политиздат, 1987.

Ссылки 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Выпускники Ворошиловградской школы военных лётчиков
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на кладбище «Абдал»